Illumination – album Waltera Davisa Jr.
 Illumination – album zespołu Earth, Wind & Fire
 Illumination – album zespołu Miami Horror
 Illumination – album Roberta Richa
 Illumination – album zespołu The Pastels
 Illumination – album zespołu Tristania
 Illumination – album Paula Wellera
 Illumination – amerykańska wytwórnia filmów animowanych

Zobacz też 
 Illumination!
 Illuminations